Le canton de Périgueux est le nom porté par plusieurs divisions administratives ou circonscriptions électorales françaises du département de la Dordogne.

 Le canton de Périgueux, ancienne division administrative créée en 1790, a été scindé en trois en 1973 :
 le canton de Périgueux-Centre, formé d'une partie de Périgueux ;
 le canton de Périgueux-Nord-Est, formé des communes de Champcevinel, Château-l'Évêque et Trélissac, ainsi que d'une partie de Périgueux ;
 le canton de Périgueux-Ouest, formé des communes de Chancelade, Coulounieix-Chamiers et Marsac-sur-l'Isle, ainsi que d'une partie de Périgueux.
 Pour remplacer ces trois cantons, un nouveau découpage créé en 2014, prend effet aux élections départementales de 2015 :
 le canton de Périgueux-1 (partie ouest de Périgueux) ;
 le canton de Périgueux-2 (partie est de Périgueux).